Герреразавры:
 Herrerasauria
 Семейство герреразавриды
 Род герреразавр